Titanium bezeichnet:
 den englischen Namen des chemischen Elements Titan, siehe Titan (Element)
 Titanium (Programmiersprache), eine objektorientierte Programmiersprache
 Titanium (Engine), eine Spieleplattform
 Titanium (Lied), ein Lied von David Guetta und Sia
 Titanium (Band), eine neuseeländische Popband
 ein Fahrzeugmodell des Busherstellers Noge
 Titanium – Strafplanet XT-59, ein russischer Science-Fiction-Film

Siehe auch: